«Зловещая луна» () — американский фильм ужасов 1996 года режиссёра Эрика Рэда и продюсера Джеймса Джи. Робинсона по роману Уэйна Смита «Тор».

Сюжет 
Во время экспедиции в Непал, фото-журналист Тед (Майкл Паре) и его девушка подвергаются нападению оборотня, который убивает девушку и кусает Теда. 

Джанет - адвокат, которая спокойно живет в загородном доме со своим сыном Бреттом и его немецкой овчаркой по имени Тор. В один из дней к ним наведывается Флопси - представитель обучающей компании. Он предлагает дать Бретту хорошее образование, но на него накидывается Тор и Флопси падает на дорожку. После словесной перепалки с Джанет он уходит. Той же ночью лесоруб осматривает деревья и услышав странный рев пытается убежать, но нечто большое убивает его. Днем, Джанет вместе с сыном и собакой едет к своему брату - Теду, который после экспедиции поселился в трейлере на берегу реки. Пока Джанет и Тед готовят еду на улице, Бретт случайно находит старинную книгу об оборотнях в трейлере. Вскоре место где живет Тед огораживает полиция и тот напрашивается к пожить во дворе своей сестры. Ночью Тед с наручниками в руках уходит "на пробежку". Тор начинает проситься на улицу и Джанет выпускает. Тор убегает в лес и обнаруживает пристегнутого наручниками к дереву Теда, который превратился в оборотня. Джанет находит собаку и уводит домой. Вечером Тед опять уходит в лес, но Тор ведет себя странно и снова просится на улицу. Тогда уже Бретт выпускает его из дома. Из-за того, что пес задержал Теда, тот не успел пристегнуть себя наручниками и теперь в образе оборотня пришел к дому Джанет. Однако Тор набрасывается на него, но из-за включенного света оборотень лишь несильно ранит собаку и убегает. Джанет пробирается в трейлер Теда и обнаруживает его дневник с записями, узнавая о его "болезни". В это время к дому приходит Флопси, с намерением убить Тора. Но в этот момент приходит оборотень и убивает его, зашвыривая тело в кусты. Утром тело обнаруживает шериф и говорит Джанет, что возможно это Тор убил Флопси. После отъезда шерифа, Джанет приходит к Теду, однако последний незаметно провоцирует собаку и та набрасывается на него. Из-за этого, Тора забирают на усыпление. несмотря на протесты Бретта. Ночью парень сбегает из дома для спасения своей собаки, а Джанет отправляется вслед за Тедом. Она находит его и тот, превратившись в оборотня, начинает ее преследовать. Бретт вытаскивает Тора и они направляются домой. Джанет прибегает домой и пытается спастись от оборотня на втором этаже, но тот находит ее. Внезапно на него набрасывается Тор и Джанет, воспользовавшись этим, стреляет в оборотня. Тор прыгает на него и они выпадают из окна. Утром, пес находит сильно раненного Теда и убивает его.

В ролях 
 Мэриел Хемингуэй — Дженет
 Майкл Паре — дядя Тед
 Мейсон Гэмбл — Бретт
 Кен Пог — шериф Дженсон
 Хротгар Мэтьюс — Флопси
 Джоанна Лебовиц — Марджори
 Гэвин Бур — лесной рейнджер
 Джулия Монтгомери Браун — репортёр
 Примо — Тор

Съёмки 
Съёмки фильма проходили в Канаде.

Оборотня сыграл профессиональный каскадер Кен Керцингер, сыгравший в фильме «Фредди против Джейсона» самого Джейсона Вурхиза.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1996 года
Фильмы Эрика Реда
Фильмы ужасов США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о монстрах
Фильмы об оборотнях
Фильмы о фотожурналистах
Фильмы Morgan Creek Productions
Фильмы Warner Bros.
Фильмы ужасов 1996 года